Farkas Lajos (18–19. század) költő
 Farkas Lajos, boldogfai (1752–1809) piarista rendi pap, tanár
 Farkas Lajos (1800–1852) színész
 Farkas Lajos (1806–1873) könyvgyűjtő, történetíró, ügyvéd
 Farkas Lajos (1841–1921) római jogász,  kolozsvári egyetemi tanár, rektor
 Farkas Lajos (1845–1885) ügyvéd, rendőrkapitány
 Farkas Lajos (?–1907) énekes, tenor
 Farkas Lajos budapesti újságíró, író. Írói álnevei Fekete Oszkár, Whitman E. Chambers.
 Farkas Lajos (1919–1998) Nemes Marcell-díjas festő
 Farkas Lajos (1941) agrármérnök, halászati szakmérnök
 Farkas Lajos labdarúgó
 Farkas Lajos (1963–) reklámgrafikus, illusztrátor, karikaturista, képregényrajzoló

Jegyzetek